Cramer kan syfta på:

 Carl Eduard Cramer (1831–1901), schweizisk potanist
 Daniel Cramer (1568–1637), tysk luthersk teolog
 Dettmar Cramer (1925–2015), tysk fotbollstränare
 Floyd Cramer (1933–1997), amerikansk pianist
 Gabriel Cramer (1704–1752), schweizisk matematiker
 Hans Cramer (1896–1968), tysk militär
 Jan Anthony Cramer (1854–1962), nederländsk teolog
 Jennifer Cramer (född 1993), tysk fotbollsspelare
 Johann Andreas Cramer (1723–1788), tysk teolog
 Johann Baptist Cramer  (1771–1858), tysk pianist
 John Antony Cramer (1793–1848), engelsk filolog
 Kevin Cramer  (född 1961), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för North Dakota
 Lars Cramer (född 1991), norsk fotbollsmålvakt
 Niclas Crammer (född 1965), svensk porrfilmsregissör
 Peter Cramer (1726–1782), dansk målare
 Pieter Cramer (1721–1776), nederländsk köpman och entomolog
 Robert E. Cramer  (född 1947), amerikanskpolitiker, demokrat, kongressrepresentant för Alabama

Se även 
 Cramér, efternamn
 Kramer, efternamn

Efternamn